Borno puede referirse a:

 Borno, localidad italiana en la provincia de Brescia.
 Borno, uno de los treinta y seis estados pertenecientes a la República Federal de Nigeria.
 El Imperio Kanem-Bornu, también conocido como Imperio borno, que existió en África entre el siglo XIV y la década de 1840.
 Bornos, municipio español de la provincia de Cádiz.